Candraprabha peut désigner :  
 un bodhisattva nommé Candraprabha ;  
 un Tirthankara, un Maitre éveillé du jaïnisme appelé Candraprabha ou Chandraprabha.